Лаухар-де-Андаракс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 92 км². Население — 1799 человек (на 2010 год). Расстояние — 69 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Laujar de Andarax
 Laujar de Andarax

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии